Girls Town ist der Titel der folgenden beiden Filme
 Blonde Locken – scharfe Krallen (1959),
 Girls Town (1996).